Liwan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Liwan (ort), Kordiljärernas administrativa region, Kalinga, 
 Äldre namn på: Rizal (Kalinga), kommun,

Kina 

 Liwan, härad, Guangdong, 
 Liwan (socken), Chongqing, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar